Coop — является одной из крупнейших розничных и оптовых компаний Швейцарии. Является кооперативом с примерно 2,5 миллионами членов.

По состоянию на 2019 год Coop имел 2478 торговых точек и магазинов, численность  работников компании составляла около  человек. 

По данным Bio Suisse, швейцарской ассоциации производителей органических продуктов, на долю Coop приходится половина всех органических продуктов питания, продаваемых в Швейцарии.

Достижения 
В июне 2011 года независимое немецкое рейтинговое агентство Oekom Research присвоило Coop звание «Самый устойчивый в мире ритейлер».

Владения 
Coop владеет швейцарской шоколадной компанией Halba.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 https://web.archive.org/web/20150924085125/http://www.re-vision.nl/en/coop-smartphone-self-scanning

Торговые сети Швейцарии